Pingeling ist der Name von

 Gottfried Christian Pingeling (1688–1769), deutscher Kupferstecher
 Thomas Albrecht Pingeling (1727–1803), deutscher Kupferstecher